De Superettan 2000 was het eerste seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie. Voorheen was deze divisie opgedeeld in twee groepen (Norra en Södra). Het seizoen begon op 16 april en eindigde op 29 oktober 2000. Djurgårdens IF eindigde als eerste met drie punten voorsprong op Malmö FF. Beide clubs promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

BK Häcken wint het tweede duel na strafschoppen (6-4) en handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 1999/00
Svenska Cupen 2000/01
Zweeds voetbalelftal in 2000

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2000